dicotomia, divisione di un'entità in due parti non necessariamente a vicenda esclusive
dicotomia in botanica rappresenta un tipo di ramificazione caratterizzato dalla suddivisione dell'apice in due apici i quali possono a loro volta dividersi in altri due ciascuno.
dicotomia in astrologia indica il primo e ultimo quarto del ciclo lunare, cioè quando la Luna è in fase di quadratura.